Pagoda:

 Pagoda — американская рок-группа.
 Pagoda — дебютный студийный альбом американской альтернативной-группы Pagoda.